Chérancé kan syfta på:
 Chérancé, Mayenne
 Chérancé, Sarthe